Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 87-es, továbbá 87A, 87B, illetve M87-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

87-es busz (Budapest)
87A busz (Budapest)
87B busz (Budapest)megszűnt

 87-es busz (Kaposvár)

 87-es busz (Komló)

 M87-es busz (Pécs)megszűnt

 87-es busz (Szeged)megszűnt